Het ATP-toernooi van Hongkong 1993 (met de officiële naam Salem Open) werd van 12 tot en met 18 april gespeeld. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen in Hongkong.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Schema enkelspel
 Schema dubbelspel

Hongkong
ATP-toernooi van Hongkong